Reuthbach ist ein Gewässername:

 Reuthbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Gaißa) bei Kollnbergmühle, Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Reuthbach (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains vor Langenstadt, Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Reutbach
 Reuthgraben